Leifsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (mort en 1219), scalde islandais ;
 Guðgeir Leifsson (né en 1951), footballeur islandais ;
  (né en 1966), écrivain et illustrateur islandais ;
 Brynjar Leifsson (né en 1990), musicien islandais, membre des Monsters and Men.

Notes et références 

en:Leifsson